"The River" (canção), de Good Charlotte
 The River (telessérie), produzida pela ABC
 The River (álbum), de Bruce Springsteen
 The River (filme de 1984), filme com Mel Gibson e Sissy Spacek
 The River (filme de 1997), filme taiwanês